Павел Азбелев:
 Азбелев, Павел Борисович (1823—1902) — статский советник, отец шести сыновей и двух дочерей. Прадед С. Н. Азбелева.
 Азбелев, Павел Петрович (род. 1962) — российский историк, археолог; сотрудник Государственного Эрмитажа, в прошлом — автор и ведущий радиопрограмм (Санкт-Петербург). Примечания